

Canada 
 Big Island (Bay of Islands), een eiland aan de westkust van Newfoundland
 Big Island (Saglek Bay), een eiland voor de kust van Labrador
 Big Island (Nova Scotia), een schiereiland in Nova Scotia
 Big Island (Hudsonbaai), een eiland in Nunavut
 Big Island (Jamesbaai), een eiland in Nunavut
 Big Island (Ontario), een eiland in Ontario

Noord-Ierland 
 Big Island, alternatieve naam van Copeland Island, een van de Copelandeilanden

Verenigde Staten 
 Big Island, alternatieve naam van het eiland Hawaï in de gelijknamige staat
 Big Island (Minnesota), een eiland in Minnesota
 Big Island (New York), een eiland in New York
 Big Island (Ohio), een plaats in Ohio
 Big Island (Virginia), een plaats in Virginia
 Big Island (Wisconsin), een eiland in Wisconsin